Sofja Sergejevna Prosvirnova (Russisch: Софья Сергеевна Просвирнова) (Sint-Petersburg, 20 december 1997) is een Russisch shorttrackster.

Biografie 
Prosvirnova werd geboren in Sint-Petersburg, waar ze op jonge leeftijd begon met shorttracken. 

Prosvirnova vertegenwoordigde Rusland op de Olympische Winterspelen van 2014, in 2018 en in 2022. In 2018 schaatste Prosvirnova officieel namens de Olympische Atleten uit Rusland en in 2022 namens het Russisch Olympisch Comité, omdat de naam Rusland verboden was wegens dopingperikelen. Verder deed Prosvirnova mee aan wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen. Op de wereldkampioenschappen behaalde ze een keer zilver op de 1000 meter en een keer brons met de Russische aflossingsploeg. Op de Europese kampioenschappen won Prosvirnova 5 gouden medailles op losse afstanden, en werd ze drie keer tweede en twee keer derde in het allroundklassement.

Persoonlijk 
Prosvirnova is getrouwd met de Deense langebaanschaatser Viktor Hald Thorup.

Russisch shorttracker
Russisch olympisch deelnemer
Olympisch deelnemer namens OAR
Olympisch deelnemer namens Russisch Olympisch Comité